Caumont puede referirse a: 

 Caumont, comuna francesa situada en Aisne.
 Caumont, comuna francesa situada en Ariège.
 Caumont, comuna francesa situada en Eure.
 Caumont, comuna francesa situada en Gers.
 Caumont, comuna francesa situada en Gironda.
 Caumont, comuna francesa situada en Paso de Calais.
 Caumont, comuna francesa situada en Tarn y Garona.